Wilhelmina Ernestina van Denemarken (Kopenhagen, 21 juni 1650 — Schloss Lichtenburg, Prettin, 23 april 1706) was de derde dochter van koning Frederik III van Denemarken en Sophia Amalia van Brunswijk-Lüneburg.

Wilhelmina Ernestina trouwde met Karel II van de Palts. Omdat het huwelijk kinderloos bleef, was Karel II de laatste keurvorst van de Palts uit het Huis Wittelsbach-Simmern, dat daarmee uitstierf.

Huis Oldenburg
Denemarken, W